Lada oder Łada steht für:
 Markenname für Automobile des russischen Herstellers AwtoWAS
 Lada (Gottheit), eine slawische Gottheit
 Lada (Westerkappeln), eine Bauerschaft in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Westerkappeln
 Łada (Fluss), ein rechter Zufluss des Tanew in Polen
 Lada (Niger), Dorf in der Gemeinde Diffa in Niger
 Lada (Slowakei), Ort im Okres Prešov in der Slowakei
 Lada (Česká Lípa), Ortsteil der Stadt Česká Lípa, Tschechien, bis 1945: Jägersdorf, Kreis Böhmisch Leipa, Böhmen
 Lada (Teleorman), Dorf in Rumänien
 ein polnisches Wappen, das von mehreren adligen polnischen Familien geführt wurde (z. B. Bienkowski, Lipski, Zablocki), siehe Liste der Wappen der Szlachta
 das russische U-Boot-Projekt 677 (Lada-Klasse)
 See in Osttimor, siehe Welada
 (2832) Lada, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Lada Terra, eine der drei von der IAU definierten Landmassen auf der Venus

Lada oder Łada ist der Familienname folgender Personen:
 Agnieszka Łada (* 1981), polnische Politologin
 Androniki Lada (* 1991), zyprische Diskuswerferin
 Josef Lada (1887–1957), tschechischer Grafiker und Kinderbuchautor 
 Otakar Lada (1883–1956), böhmischer Fechter
 Vlastimil Lada-Sázavský (1886–1956), böhmischer Fechter.

LADA steht für:
 LADA (Late onset autoimmune diabetes in the adult), latenter Typ-1-Diabetes im Erwachsenenalter, eine Sonderform des Diabetes mellitus

LADA